Miejscowości w Polsce:
 Jarluty Duże
 Jarluty Małe